Puerro de las viñas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Allium ampeloprasum; o
 el nombre común de la planta Allium vineale.